Авлациды  — семейство наездников из подотряда стебельчатобрюхие отряда перепончатокрылые насекомые.

Описание 
Длина от 5 до 14 мм. Усики длинные 14-члениковые у обоих полов. Формула щупиков 6,4. Грудь с грубой скульптурой. Имеют необычное прикрепление брюшка высоко на проподеуме грудки. Эндопаразитоиды личинок ксилофагов — жуков-усачей и златок (Cerambycidae, Buprestidae), а также рогохвостов (Xiphydriidae).

Распространение 
Всесветное. В Европе 2 рода (Aulacus, Pristaulacus). В Австралии 40 видов. В ископаемом состоянии были описаны 19 видов авлацид в составе 7 родов, в том числе Electrofoenops cockerelli, Electrofoenops rasnitsyni, Hyptiogastrites electrinus и другие.

Классификация 
Мировая фауна включает 2 рода и около 260 видов, в Палеарктике — 2 рода и 46 видов. Фауна России включает 2 рода и 12 видов наездников этого семейства.

  — 77 видов
 
 
 
 
 
  — около 170 видов
 =

Палеонтология 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 †

Примечания

Литература 
 Jennings, J. T. and Austin, A. D. 2000. Higher-level phylogeny of the Aulacidae and Gasteruptiidae (Hymenoptera: Evanioidea). pp. 154—164. In Austin, A. D. & M. Dowton (Eds) The Hymenoptera: Evolution, Biodiversity and Biological Control. CSIRO Publishing, Melbourne.
 Smith, D. R. 2001. World catalog of the family Aulacidae (Hymenoptera). Contributions on Entomology, International 4, 263—319.
 Turrisi, G.F.; Jennings, J.T.; Vilhelmsen, L. 2009: Phylogeny and generic concepts of the parasitoid wasp family Aulacidae (Hymenoptera: Evanioidea). Invertebrate systematics, 23: 27-59.

Ссылки 
 
 Aulacidae на сайте tolweb.org
 Aulacidae на сайте biolib.cz
 Aulacidae на сайте faunaeur.org

 
Семейства насекомых